Słup (gromada w powiecie działdowskim)
 Słup (gromada w powiecie grudziądzkim)